Pilubang (Sungai Limau), een plaats in Indonesië
Pilubang (Harau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing